Верхняя грудная артерия () — ветвь подмышечной артерии () в ключично-грудном треугольнике (). Начинается у нижнего края ключицы, идет вниз и медиально к большой и малой грудным мышцам (), в первый и второй межреберные промежутки, к передней зубчатой мышце ().

Литература 

 

Артерии